Тепеспан има више значења:

 Тепеспан (Аколман), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тепеспан (Ајапанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тепеспан (Соледад Азомпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику